Чегери:

 Чегери — повесть советского писателя Ахмедхана Абу-Бакара.
 Чегери — советский фильм 1980 года по сценарию Ахмедхана Абу-Бакара на основе его одноимённой повести.